Kilmarnock FC is een Schotse voetbalclub uit Kilmarnock.

Geschiedenis
Een groep van plaatselijke cricketers zochten een sport om te beoefenen buiten het cricket-seizoen en vormden zo een voetbalploeg in 1869. Eerst werd onder rugby-regels gespeeld maar al snel werden de voetbalregels ingevoerd.

Hoewel de club niet een van de stichtende leden was van de Scottish Football Association was de club wel aanwezig op de allereerste Schotse beker in 1873/74.

In 1895 sloot de club zich bij de League aan, na enkele titels in 2de klasse werd de club in 1899 toegelaten tot de 1ste klasse. De club werd een van de meest succesvolle kleinere clubs.

De landstitel werd in 1965 binnengehaald. Het was spannend tot op de laatste dag, Hearts was de tegenstander en andere titelkandidaat. Kilmarnock moest met 0-2 winnen om landskampioen te worden en deed dat ook. In de voorgaande 5 seizoenen werd de club vier keer tweede.

In de jaren 80 ging het minder met de club en degradeerde ze naar de 2de klasse. Van 1993 tot de degradatie in 2021 speelde de club onafgebroken in de Scottish Premier League. Na één jaar op het tweede niveau promoveerde de club in 2022 meteen terug naar de Scottish Premiership.

Mannen

Erelijst
Scottish Premier League
Winnaar (1): 1964/65

Scottish Championship
Winnaar (1): 2021/22

Scottish First Division
Winnaar (2): 1897/98, 1898/99

Scottish Cup
Winnaar (3): 1920, 1929, 1997
Runner-up (5): 1898, 1932, 1938, 1957, 1960

Scottish League Cup
Winnaar (1): 2012
Runner-up (5):1953, 1961, 1963, 2001, 2007

Eindklasseringen

|}

Kilmarnock FC in Europa 

Kilmarnock FC speelt sinds 1964 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europacup I (1x)
1965/66
Europa League (1x)
2019/20
Europacup II (1x)
1997/98
UEFA Cup (3x)
1998/99, 1999/00, 2001/02
Jaarbeursstedenbeker (4x)
1964/65, 1966/67, 1969/70, 1970/71

Records
 Aantal toeschouwers: 34 246 tegen Glasgow Rangers in 1963
 Grootste overwinning: 13-2 tegen Saltcoats Victoria op 12 september 1896 (R2 Schotse beker)
 Zwaarste nederlaag: 1-9 tegen Celtic FC op 13 augustus 1938 (1ste klasse)

Bekende (oud-)spelers
  David Bagan
  Danny Buijs
  Steven Naismith
  Jeroen Tesselaar
  Dieter Van Tornhout

Vrouwen

In Europa
 Q = kwalificatie

Externe link
 Officiële website